Topi Jaakola (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kärpät Oulu, il commence sa carrière en senior en 2001. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2002 de la Ligue nationale de hockey par les Panthers de la Floride, en  en . Il remporte la SM-liiga en 2004, 2005, 2007 et 2008. Il part alors en Suède.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 44|| 0|| 4|| 4|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2002-2003|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 52|| 2|| 2|| 4|| 18|| 15|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2003-2004|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 52|| 0|| 4|| 4|| 12|| 14|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 33|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 55|| 1|| 7|| 8|| 28|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 56|| 2|| 6|| 8|| 36|| 10|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2007-2008|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 55|| 3|| 11|| 14|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Södertälje SK|| Elitserien|| 51|| 0|| 11|| 11|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Södertälje SK|| Elitserien|| 30|| 0|| 4|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Luleå HF|| Elitserien|| 55|| 2|| 5|| 7|| 14|| 13|| 0|| 5|| 5||2
|-
| 2011-2012|| Luleå HF || Elitserien || 54|| 2|| 13|| 15|| 18|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Amour Khabarovsk || KHL || 27|| 5|| 5|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HC Lev Prague || KHL || 48|| 9|| 4|| 13|| 16|| 11|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2014-2015 || Jokerit Helsinki || KHL ||54 || 4||10 || 14|| 24|| 10||0 || 2|| 2||0 
|-
| 2015-2016 || Jokerit Helsiniki || KHL || 57 || 10 || 15 || 25 || 45 || 5 || 0 || 2 || 2 || 25
|-
|2016-2017 || Jokerit Helsinki || KHL ||55 || 3||16 || 19|| 37|| 4||0 || 2|| 2||0 
|-
| 2017-2018 || HV71 || SHL || 39|| 2|| 6|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || TPS Turku|| Liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Pelicans Lahti || Liiga || 38|| 3|| 4|| 17|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || ZSC Lions || NLA || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2001 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| align="left"| Septième place
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0||  6||+1|| align="left"| Sixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 6|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0||  2|| +1||align="left"| Quatrième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| -2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 10 || 0 || 2 || 2 || 0 || +5 || align=left| Médaille d'argent

Références

Naissance en novembre 1983
Naissance à Oulu
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Luleå HF
Joueur du HC Lev Prague
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HV 71
Joueur du ZSC Lions